El Boquerón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Boquerón, Chiapas, La Trinitaria, 
 Volcán Bárcena, vulkan, Colima, 
 El Boquerón, Veracruz, Banderilla, 
 El Boquerón, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar